Innocenti steht für:

 Innocenti, italienischer Fahrzeughersteller

Innocenti ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Innocenti (1915–2008), italienischer Kurienkardinal
 Danilo Innocenti (1904–1949), italienischer Stabhochspringer
 Marco Innocenti (* 1978), italienischer Sportschütze
 Marzio Innocenti (* 1958), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Pierluca degli Innocenti (1926–1968), italienischer Bildhauer, siehe Pierluca
 Roberto Innocenti (* 1940), italienischer Illustrator

Siehe auch:
 Innocentia
 Innozenz